Americo Sbardella, anche citato erroneamente come Amerigo Sbardella (1937-2017) – critico cinematografico italiano
 Antonio Sbardella (1925-2002) – calciatore, arbitro di calcio e dirigente sportivo italiano
 Enrico Sbardella (1975) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo portiere; figlio dell'arbitro Antonio
 Filiberto Sbardella (1909-1983) – pittore, scenografo, architetto, politico e mosaicista italiano
 Marina Sbardella (1951) – giornalista italiana, figlia dell'arbitro Antonio
 Mario Sbardella (1914–…) – partigiano italiano e fratello di Filiberto Sbardella
 Vittorio Sbardella (1935-1994) – politico italiano